Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Hobart International 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. und 11. Januar 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Hobart
Hobart City